Карл Бирон:
 Бирон, Карл Карлович (1684—1746) — старший брат Эрнеста-Иоганна Бирона, московский градоначальник и генерал-губернатор (1740).
 Бирон, Карл Эрнст (1728—1801) — генерал-майор, младший сын Эрнста Иоганна Бирона.